Паккьони (также Паккиони) — фамилия итальянского происхождения.

 Паккьони, Антонио (Antonio Pacchioni; 1665—1726) — итальянский анатом, исследовавший головной мозг и открывший в нём «паккионовы (пахионовы) грануляции».
 Паккьони, Джузеппе (Giuseppe Pacchioni; 1819—1887) — итальянский скульптор.
 Паккьони, Итало (Italo Pacchioni; 1872—1940) — итальянский фотограф и изобретатель.